Козел — рід ссавців з підродини козлових (Caprinae) родини бикових (Bovidae), також самець свійської кози.

Прізвище 
 Любош Козел
 Козел Ганна Макарівна
 Козел Анатолій Анатолійович
 Козел Олександр Григорович (1987—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Інші значення 
 Козел звичайний — вид роду Козел.
 Козел свійський — одомашнений вид Козла звичайного.
 Козел — картярська гра для чотирьох гравців.
 Козел — різновид гри в доміно
 Козел — метал, сплав, який застиг й прилип до стінок печі, ківша й т. ін.
 Козел — скіфський курган біля села Новоолександрівка Херсонської області.

Топонім 

 Козел — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства

Див. також 
 Козла
 Козли